Navalvillar de Pela kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Navalvillar de Pela (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Navalvillar de Pela (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Spanienförgreningar